Санкхья, самкхья (,  — «перечисление») — философия индийского дуализма, основанная Капилой. В мире действуют два начала: пракрити (материя) и пуруша (дух). Цель философии санкхьи — отвлечение духа от материи.

Этимология 
В основе слова «санкхья» лежит корень khya (ख्य), в качестве глагола обозначающий — «это называется»; пассивная форма — «известный», «названный», существительное -«взгляд», «мысль», «идея». С приставкой sam («вместе») корень образует глагольное имя sankhyā — «число», «счёт», что означает «исчисление».

Санкхьяик — тот, кто производит исчисление.

Развитие санкхьи 

Е. А. Торчинов выделяет два типа санкхьи: эпическую и классическую. Эпическая санкхья нашла своё отражение в философских текстах «Махабхараты» (прежде всего, в «Бхагавад-гите»). Классическая санкхья представляет собой философскую систему, созданную Ишваракришной в первых веках н. э.

Эпистемология санкхьи 
Источником достоверного знания являются три праманы (мера):
 пратьякша ( — присутствующий перед глазами, видимый, воспринимаемый, непосредственный) — прямое восприятие при соприкосновении чувств с объектами;

 два вида восприятия:
 нирвикальпа (принимающий без сомнения) — неопределённое восприятие, простое впечатление, не содержащее знание объекта;
 савикальпа (с сомнением и изменением) — определённое восприятие, обработанное и дифференцированное впечатление, ведущее к знанию;

 анумана (вывод) — логический вывод;
 шабда — устное доказательство.

Вопрос «кто познаёт» является весьма запутанным в теории познания санкхьи.

Метафизика санкхьи 
Исходный пункт метафизики санкхьи, и особенно её учения о материи, — учение о наличии следствия в причине; следствие и причина понимаются как два состояния (выявленное и невыявленное) одной и той же субстанции. Это приводит к поиску первопричины, не связанной непременно с богом, и к теории эволюции-инволюции в объяснении мира.

Онтология

Десять основных предметов учения Санкхьи 
Десять основных положений философии санкхьи перечислены в «Таттва-самасе» и опираются на «Санкхья-карику» Ишваракришны в которой дается их обоснование.

 Существование Пуруши и Прадханы
 Единичность Прадханы
 Объективность Прадханы и её манифестаций
 Предназначенность Прадханы и её манифестаций
 Инаковость Пуруши
 Бездеятельность Пуруши
 Соединение Прадханы и Пуруши
 Разъединение Прадханы и Пуруши
 Множественность Пуруши
 Особое функционирование тела

Дуализм санкхьи 
Санкхья, исходя из наличия в познавательной практике человека субъектно-объектных отношений, приходит к выводу о безначальном существовании двух независимых друг от друга реальностей — пуруша и пракрити. Пракрити выступает в роли бессознательного источника мира объектов, а пуруша — необъективируемое сознание, познающее пракрити.

Пуруша 
Пуруша есть трансцендентальное Я или чистое сознание, это абсолютная, безначальная, неизменная, непознаваемая реальность. Пуруша не только не имеет причины существования, но и не выступает в роли причины чего-либо. В отличие от Адвайта-веданты и Пурва-мимамсы санкхья учит о множественности пуруш.

Пракрити 

Пракрити есть беспричинная первопричина всех объектов в мире, лишённая сознания. Поскольку это первый принцип (таттва) Вселенной, она называется Прадхана («главное», «важнейшее»). Пракрити независима и активна, состоит из трёх гун:
 саттва — основа разума, характеризуется тонкостью, легкостью, светом и радостью;
 раджас — основа энергии, характеризуется активностью, возбуждением и страданием;
 тамас — основа инерции, характеризуется грубостью, апатией, аморфностью и тьмой.

Все физические явления рассматриваются как проявления эволюции Пракрити.

Развитие пракрити 
Когда гуны находятся в состоянии равновесия (самьявастха), то развитие отсутствует, но под воздействием пуруши происходит нарушение равновесия гун, начинающих образовывать различные комбинации, что порождает мир объектов.

Первым проявляется махат (Великий), или буддхи, чистая потенция, в котором ещё отсутствуют субъектно-объектные отношения.

Затем возникает аханкара, или индивидуализация, в ней уже есть различие между субъектом и объектом.

В зависимости от преобладания одной из трёх гун аханкара бывает трёх видов: вайкарика, или саттвика; тайджаса, или раджаса, бхутада, или тамаса.

Из саттвики возникает одиннадцать органов: ум (манас), пять органов восприятия (джнянендрия), пять органов действия (кармендрия).

Из тамаса — пять тонких элементов (танматра).

Раджаса обеспечивает саттвику и тамасу необходимой энергией для образования своих продуктов.

Пять органов восприятия: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние.

Пять органов действия: руки, ноги, речь, орган выделения, орган размножения.

Пять тонких элементов: акаша (эфир), вайю (воздух), теджа (свет), апа (жидкое), притхви (твёрдое).

См. также 
 Веды
 Ишваракришна
 Пракрити
 Пуруша
 Санкхья-йога

Примечания

Литература 
 . Die Samkhya-Philosophie. Leipzig, 1917.
 Б. Л. Смирнов. Санкхья и йога. М., Болесмир, 2005.
 В. К. Шохин, «Лунный свет санкхьи»

Философия индуизма